Charles Raiter (1857-1903) : compositeur et chef d'orchestre français ;
 Eugène Alphonse Caufriez dit Eugène Raiter (1861-1906) : acteur français d'origine belge ;
 Léon Raiter (1893-1978) : accordéoniste, parolier, compositeur et éditeur français d'origine roumaine.